THEMIS2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 643 амінокислот, а молекулярна маса — 72 049.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як імунітет, запальна відповідь, поліморфізм.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки